Jean de Nagu, seigneur de Varennes

Ayant suivi la carrière des armes, il fut successivement bailli d'Autun, gouverneur de Mâcon et du Mâconnais. Il mourut en 1596.

Décès en 1596
Seigneur français du XVIe siècle